El término conectividad puede referirse a:
 Conectividad (telecomunicaciones)
 Conectividad (teoría de grafos)